Am Rande der Welt ist der Titel folgender Filme:

 Am Rande der Welt (1927), deutscher Film von Karl Grune
 Am Rande der Welt (1992), österreichischer Film von Goran Rebić